Autosnelwegen (Turks: Otoyol) worden in Turkije worden aangegeven door middel van een oranje schildje met in zwarte letters een 'O' en het wegnummer. Het prefix wordt van het wegnummer gescheiden door een koppelstreepje. 

De autosnelwegen zijn gezoneerd genummerd. De serie 1-9 ligt in het noordwesten bij Istanboel, de serie 20-29 ligt in het midden bij Ankara, de serie 30-39 ligt in het westen bij İzmir en de serie 50-59 ligt in het zuiden bij Adana.

Turkije
 
Autosnelwegen